Энрико I «Доблестный» дель Карретто или Энрико дель Васто ( или ; ? — 1185) — маркграф марки Савона из династии Дель Карретто.

Биография 
Энрико был пятым сыном Бонифация дель Васто и Агнесы де Вермандуа. Участвовал во Втором крестовом походе, во время которого получил прозвище «Доблестный». Во время Крестового похода он познакомился с императором Священной Римской империи Фридрихом I Барбароссой и сразу же примкнул к нему во время его похода в Италию. 10 июня 1162 года, на следующий день после разрушения Милана, Фридрих пожаловал Энрико титул маркграфа Савоны и вскоре устроил его брак с Беатриче Алерамичи. Умер Энрико I дель Карретто в 1185 году, его сыновья Оттоне и Энрико II разделили между собой владения отца.

Семья 
Энрико I дель Карретто был женат на Беатриче, дочери Гульельмо V Монферратского. У них было пять детей:
Оттоне (до 1165 – до 1242) — маркграф марки Савона
Энрико II (1165-1231) — маркграф марки Ди Финале
Изабелла (ум. 1191)
Амброджо (1170 - 1192), епископ Савонский с 1183 по 1192
Бонифачо (1172-1224), епископ Савонский с 1193 года и епископ Асти с 1215 по 1224 год.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 A. Peano Cavasola,Il castello di Lancillotto. La storia europea di Castel Gavone, Centro Storico del Finale, 2004
 Storia di Finale, Daner Edizioni, Savona 1998

Ссылки 
 Генеалогия семьи Дель Карретто
 Генеалогия семьи Алерамичи
 Энрико I дель Карретто

Дель Карретто
Маркграфы Савоны
Рыцари
Правители Европы XII века
Персоналии:Савона
Участники Второго крестового похода